Ла Провинсија има више значења:

 Ла Провинсија (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провинсија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику